Жижин — русская фамилия.

Известные носители 
 Жижин, Андрей Валентинович (1963) — российский государственный деятель.
 Жижин, Владимир Иванович (1949—2014) — советский дипломат и разведчик.
 Жижин, Константин Юрьевич (1973) — российский химик.
 Жижина, Анна Владимировна (1993) — российская самбистка, чемпионка России.

Топонимы